Euura är ett släkte av steklar som beskrevs av Newman 1837. Euura ingår i familjen bladsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladsteklar
Euura